Chlorolestes är ett släkte av trollsländor. Chlorolestes ingår i familjen Synlestidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Chlorolestes